Neergaard ist der Familienname folgender Personen:

 Jesper Neergaard (* 1939), dänischer Bildhauer und Grafiker
 Johan Waldemar Neergaard (1810–1879), dänischer General und Kriegsminister

 Kurt von Neergaard (1887–1947), Schweizer Internist und Hochschullehrer
 Lucius Carl von Neergaard (Lucius Neergard von Bruun; 1797–1881), deutscher Politiker
 Niels Neergaard (1854–1936), dänischer Politiker
 Paul de Neergaard (1907–1987), dänischer Botaniker, Agrarwissenschaftler und Esperantist
 Richard Jens Ernst von Bruun-Neergaard (1822–1866), deutscher Politiker